Cedar Bluff – città della Contea di Cherokee, Alabama
 Cedar Bluff – città della Contea di Tazewell, Virginia